Винто () — город в Боливии, расположенный в западной части департамента Кочабамба. Муниципальный центр провинции  в провинции Кильякольо.

Население

Примечания 

Населённые пункты Боливии